Arminiusz (16 p.n.e.–21 n.e.) – książę Cherusków
 Jakub Armenszoon (1560–1609) – reformator religijny
 zlatynizowana i następnie spolszczona forma imienia Armin